

Geografia
 Filippine
 Quirino – provincia delle Filippine
 Quirino – municipalità della Provincia di Ilocos Sur
 Quirino – municipalità della Provincia di Isabela
 President Quirino – municipalità della Provincia di Sultan Kudarat
 Italia
 Teatro Quirino – teatro di Roma nel rione Trevi

Onomastica
 Quirino – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Angelo Maria Quirini o Querini – cardinale

Religione
 Quirino – divinità romana

Storia
 Quirina – tribù romana
 Gens Quirina – gens (famiglia) romana

Altro 
 Quirino – traghetto italiano